Miejscowości w USA:
 Loving – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Eddy
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Loving (ang. Loving County) – w stanie Teksas